Hadleigh est une ville du Suffolk ;
 Hadleigh est une ville de l'Essex ;
 Hadleigh Farm
 Hadleigh est une série télévisée britannique ;
  est un navire de la Royal Navy britannique.